Пётр Ра́дченко:
 Радченко, Пётр Андреевич (1902—1942) — украинский советский писатель, журналист.
 Радченко, Пётр Павлович (1910—1991) — советский писатель-романист, педагог.